Le Bunker peut désigner :
 Le Bunker (1972), téléfilm français de Roger Iglésis ;
 Le Bunker (1976), téléfilm suisse de Yvan Butler ;
  Le Bunker (1981), téléfilm franco-américain de George Schaefer ;
 Le Bunker (1993), édition revue et corrigée de La Maison vénéneuse, roman policier français de Serge Brussolo paru en 1985.

Voir aussi 
Le Bunker de la dernière rafale (1981), court métrage français de Marc Caro et Jean-Pierre Jeunet.